Gaspare Cusenza – politico italiano
 Leo Cusenza – calciatore britannico
 Maria Giacchino Cusenza – pianista e compositrice italiana
 Virman Cusenza – giornalista italiano